Mattyasovszky Zsolnay Tibor (1882–1968) gyáros, Zsolnay Miklós halálát követően a Zsolnay gyár igazgatója az államosításig
 Mattyasovszky Zsolnay Tibor (1918–2018) jogász, könyvelő, a Zsolnay család utolsó tagja aki még személyesen is részt vett a gyár életében